Кулябовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кулябовка — село в Мучкапском районе Тамбовской области.

Украина 
 Кулябовка — село в Яготинском районе Киевской области.